Суперкубок Нідерландів з футболу 2014  — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 2014 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом та володарем кубка Нідерландів Зволле.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2014
Нідерланди
2014 у нідерландському спорті
Події 3 серпня
Серпень 2014